Delano Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Delano Township (Kansas)
 Delano Township (Pennsylvania)